Belforte kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Belforte del Chienti, kommun, Marche, Provincia di Macerata, 
 Belforte all'Isauro, kommun, Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, 
 Belforte (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Mantova, 
 Belforte (ort i Italien, Toscana), Provincia di Siena, 

Robotskapade Italienförgreningar